Constanza de Castilla, duquesa de Lancaster (Castrojeriz, Burgos,  julio de 1354-Castillo de Leicester, 24 de marzo de 1394). Infanta de Castilla y segunda hija de Pedro I el Cruel, rey de Castilla, y de María de Padilla.

Biografía 
En 1361, su padre consigue que las Cortes proclamen a sus hijos habidos con María de Padilla —Constanza, su hermano Alfonso, y sus hermanas Beatriz e Isabel— descendientes legítimos y por tanto herederos de la corona, elevándolos a la categoría de infantes; el rey alegaba que se había casado en secreto con María de Padilla, aunque todos sabían que la legítima esposa del rey, Blanca de Borbón, aún estaba viva al momento del supuesto enlace.

En 1369 ocupó el trono Enrique II de Trastámara, hermano bastardo del rey Pedro I, al que había derrotado en los campos de Montiel y asesinado luego en el castillo de Montiel. Constanza permaneció asediada en la fortaleza de Carmona dos años más, hasta que se pactó su salida hacia los dominios del rey inglés. 

Allí, se casó en la localidad de Roquefort (dep. Landas), en Guyena, el 21 de septiembre de 1371, con Juan de Gante, duque de Lancaster y tercer hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. De este matrimonio nacen dos hijos:
 Catalina (1373-1418), casada con Enrique III de Castilla;
 Juan (1374-1375).

El 30 de enero de 1372, Juan y su esposa Constanza fueron proclamados por el rey Eduardo como reyes de Castilla. Aprovechando la derrota del rey Juan I de Castilla en Aljubarrota, su marido quiso hacer efectivas su reclamaciones legitimistas al trono castellano, en una campaña que se inscribe dentro de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. El 9 de mayo de 1386, Portugal e Inglaterra establecieron una alianza por el tratado de Windsor, y el 25 de julio de 1386 desembarcaron en La Coruña Juan de Gante, su esposa y la hija de ambos, Catalina de Lancáster. Avanzaron hacia el sur de Galicia estableciendo su Corte en Orense para pasar el invierno. Junto con el rey de Portugal invadieron juntos León, pero sin poder derrotar a los castellanos siguieron hacia el sur cruzando el Duero entre Zamora y Toro. Ante los escasos resultados de la campaña anglo-portuguesa y la pérdida de apoyos en Galicia, Juan de Gante y Juan I de Castilla negociaron un acuerdo a espaldas del rey portugués, que se estableció con el tratado de Bayona de 8 de julio de 1388, por el que Juan de Gante y su esposa renunciaban a los derechos sucesorios castellanos en favor del matrimonio de su hija Catalina con el primogénito de Juan I de Castilla, el futuro Enrique III, a quienes se otorgó la condición de Príncipe de Asturias. Así quedaron unidas las dos ramas sucesorias de Alfonso XI. Además Constanza y Juan de Gante recibieron una fuerte indemnización económica por la renuncia y que las ciudades o villas de realengo de Guadalajara, Olmedo, Medina del Campo y Huete, con todas sus rentas y derechos, fueran dadas de por vida a Constanza.

Murió a los 40 años de edad.

En la literatura y las artes 
Es la protagonista de la epopeya en diez cantos Constance de Castile (Londres, 1810), del poeta romántico William Sotheby. Fue retratada muchos años después de su muerte por el pintor Antonio de Holanda en su Genealogia dos Reis de Portugal.

Véase también 
 Constanza de Castilla (1136-1160)

Ancestros

Referencias 

Infantes de Castilla de la Casa de Borgoña (Castilla)
Infantes de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Nobles de la provincia de Burgos
Casa de Plantagenet
Casa de Lancaster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Pretendientes al trono de Castilla
Duquesas inglesas por matrimonio
Nacidos en Castrojeriz
Fallecidos en Leicester
Inglesas del siglo XIV